Az 1989-es US Open férfi versenyét a német Boris Becker nyerte a cseh Ivan Lendl előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Ivan Lendl (Döntős)
  Boris Becker (Bajnok)
  Stefan Edberg (Negyedik kör)
  John McEnroe (Második kör)
  Mats Wilander (Második kör)
  Andre Agassi (Elődöntős)
  Michael Chang (Negyedik kör)
  Brad Gilbert (Első kör)

  Tim Mayotte (Negyeddöntős)
  Alberto Mancini (Negyedik kör)
  Jay Berger (Negyeddöntős)
  Emilio Sanchez (Harmadik kör)
  Jimmy Connors (Negyeddöntős)
  Aaron Krickstein (Elődöntős)
  Carl-Uwe Steeb (Harmadik kör)
  Andrei Chesnokov (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

1989 a teniszben